El término Roswell puede referirse a:

 Incidente ovni en Roswell, supuesto avistamiento sucedido en Nuevo México (EE. UU.) en 1947.
 Roswell (1999-2002) serie estadounidense de televisión.
 Roswell, personaje alienígena de la teleserie de ciencia ficción española Plutón BRB Nero (2008-2009).

Lugares de Estados Unidos:

 Roswell (Dakota del Sur)
 Roswell (Georgia), un suburbio de Atlanta.
 Roswell (Nuevo México), ciudad de 50.000 habitantes, conocida por el supuesto incidente ovni.
 Roswell (Ohio)